Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2011 odbywały się w czerwcu i lipcu 2011 roku.

Zwycięzcami Dywizji A okazali się Niemcy, którzy triumfowali w zawodach w Heidelbergu i o jeden punkt w klasyfikacji generalnej wyprzedzili najlepszych w gdańskim turnieju Belgów. W Dywizji B zwyciężyli natomiast Serbowie.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków, mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zorganizowane trzy turnieje – dwa w Dywizji A oraz jeden w Dywizji B. 

W związku z dołączeniem od 2012 roku reprezentacji Szkocji – po zakończonym sezonie dwie najsłabsze reprezentacje z Grand Prix Series oraz Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli zwycięzcy zawodów odpowiednio Dywizji A oraz Dywizji B. Zwycięzcą Dywizji B zostawał triumfator jedynego turnieju na tym poziomie rozgrywek (w Rydze), zaś zwycięzcą Dywizji A zostawała drużyna, która po rozegraniu obu turniejów (w Gdańsku i Heidelbergu) zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca.

Reprezentacje w każdym z turniejów zostały podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, zespoły z miejsc trzeciego i czwartego do turnieju Plate, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dziesięciu zawodników. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku uzupełnionego o Anglię i Walię, które uplasowano na miejscach 6–7 w rozgrywkach elity.

Pierwszy turniej Dywizji A 
W zawodach zwyciężyła reprezentacja Belgii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej Dywizji A 
W zawodach zwyciężyła reprezentacja Niemiec.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa Dywizji A

Dywizja B 
W zawodach zwyciężyła reprezentacja Serbii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

D
Rugby union w Polsce
Rugby union w Niemczech
Rugby union na Łotwie
2011 w polskim sporcie
2011 w Niemczech
2011 na Łotwie
Zawody sportowe w Gdańsku
Heidelberg
Sport w Rydze